I Malatesta furono signori di Rimini dal 1295 al 1528.

Architettura
Forte Malatesta – forte di Ascoli Piceno
Palazzo Malatesta – palazzo di Napoli
Tempio Malatestiano – chiesa maggiore di Rimini

Persone

Altro
Malatesta – album del 1994 di Filippo Malatesta
Malatesta – film del 1970 diretto da Peter Lilienthal
Malatesta – stazione della Linea C della Metropolitana di Roma
Ritratto di Sigismondo Pandolfo Malatesta – dipinto di Piero della Francesca
Sigismondo Pandolfo Malatesta in preghiera davanti a san Sigismondo – affresco di Piero della Francesca